Cyborg Slunks — двадцать первый студийный альбом гитариста-виртуоза, известного под псевдонимом Buckethead, издан в 2007 году лейблом TDRS Music.

Об альбоме 
Cyborg Slunks заявлен как альбом Бакетхэда и аккомпанирующего ансамбля «Cyborg Slunk Percussion Ensemble conducted by Albert». Он вышел одновременно с альбомами Decoding the Tomb of Bansheebot и Kevin’s Noodle House (записанным совместно Бакетхэдом и Брэйном), однако существенно отличается от них по стилю. В том время, как Kevin’s Noodle House полон ударних партий Брэйна, а Decoding the Tomb of Bansheebot — тяжёлых риффов Бакетхэда, преимуществом Cyborg Slunks являются гитарные соло. Рецензент Allmusic Энтони Тогнаццини в своём обзоре альбома оценил «ослепительное техническое мастерство» гитариста и его «калейдоскопический подход к созданию музыки». Поначалу Cyborg Slunks вышел ограниченным изданием в 800 экземпляров, каждый из которых был пронумирован, но вскоре лейбл Трэвиса Дикерсона TDRS Music выпустил стандартный тираж. Буклет альбома содержал краткую историю о создании каждой композиции, за исключением «Aunt Suzie», посвященной тётушке гитариста — Сюзи.

Список композиций

Участники записи 
 Бакетхэд — гитара
 Коди Хаггерти — ударные

Примечания

Ссылки 
 Discogs 

Альбомы 2007 года
Альбомы Бакетхэда